HMS Inflexible je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Inflexible (1797) 
 HMS Inflexible (1881) 
 HMS Inflexible (1908)

Inflexible